Граф Мо́нте-Крі́сто:
 «Граф Монте-Крісто» () — роман Александра Дюма.
 Граф Монте-Крісто, він же Едмон Дантес — головний персонаж роману А. Дюма.
 «Граф Монте-Крісто (мюзикл)» — мюзикл 2009 року за однойменним романом.

Екранізації 

 «Граф Монте-Крісто» — Франція, 1918, реж. Анрі Пукталь.
 «Граф Монте-Крісто» — Німеччина, 1929, реж. Анрі Фекур.
 «Граф Монте-Крісто» — США, 1934, реж. Роуленд В. Лі.
 «Граф Монте-Крісто» — Мексика, 1942, реж. Роберто Гавальдон та Чано Уруета.
 «Граф Монте-Крісто» — Франція, 1943, реж. Робер Верне.
 «Граф Монте-Крісто» — Аргентина-Мексика, 1953, реж. Леон Климовський.
 «Граф Монте-Крісто» — Франція-Італія, 1954, реж. Робер Верне.
 «Граф Монте-Крісто» — Франція-Італія, 1961, реж. Клод Отан-Лара.
 «Граф Монте-Крісто» — Італія, 1966, реж. Едмо Фенольо.
 «Граф Монте-Крісто» — Велика Британія, США, Італія, 1975, реж. Девід Грін.
 «Граф Монте-Крісто» — міні-серіал спільного виробництва Франції, Італії, Німеччини, 1979, реж. Дені де Ля Пателльєр.
 «Граф Монте-Крісто» — серіал спільного виробництва Німеччини, Франції і Італії, 1998, реж. Жозе Даян.
 «Граф Монте-Крісто» — Велика Британія, США, Ірландія, 2002, реж. Кевін Рейнольдс.

Див. також 
 Крісто (значення)